Algernon Percy (1792–1865) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. książę Northumberland
 Algernon Percy (1810–1899) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. książę Northumberland
 Algernon Percy (1851–1933) – brytyjski polityk i lord